OPG est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
ostéoprotégérine ;
orthopantomogramme ;
Ontario Power Generation, société de la couronne ontarienne de production d'électricité ;
Osmoregulated Periplasmic Glucans ;
Office de publicité générale ;
Organisation des producteurs de grains, créée en 1996, une section spécialisée du syndicat agricole Coordination rurale ;
 Order Processing Guideline, un document délivré par un constructeur détaillant des spécificités de matériels lié à un utilisateur final ou/et les promotions pour lesquelles le constructeur accorde un tarif spécial à un utilisateur final.